Сле́сарев — русская фамилия; имеет женскую форму Слесарева.

Известные носители 
 Слесарев, Александр Валерьевич (род. 1980) — белорусский историк, религиовед и преподаватель.
 Слесарев, Василий Андрианович (1884—1921) — российский авиаконструктор.
 Слесарев, Виктор Ефимович (1949—2022) — заслуженный тренер РСФСР и Удмуртской Республики.
 Слесарев, Константин Максимович (1870—1921) — российский военный, генерал-майор.
 
 
 Слесарев, Феофилакт Феофилактович (в монашестве Флавиан; 1879—1960) — старообрядческий архиепископ Московский и всея Руси.
 Слесарев, Юрий Степанович (род. 1947) — советский и российский пианист, народный артист России.